Куринский сельский Совет — административная единица на территории Витебского района Витебской области Республики Беларусь. Административный центр - деревня Курино.

Состав 
Куринский сельсовет включает 16 населённых пунктов:

 Беликово — деревня
 Будислово — деревня
 Войтехи — деревня
 Горькаво — деревня
 Дряжно — деревня
 Задвинье — деревня
 Кулаково — деревня
 Курино — деревня
 Михалково — деревня
 Островские — деревня
 Плешки — деревня
 Седенье — деревня
 Соболево — деревня
 Ходорово — деревня
 Хомяково — деревня
 Хотоля — деревня

Примечания

Ссылки 
 Витебский райисполком

Сельсоветы Витебского района